Eryngium orientale är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Stapf och Richard von Wettstein. Eryngium orientale ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
orientale